Glossodoris aegialia är en snäckart som först beskrevs av Bergh 1905.  Glossodoris aegialia ingår i släktet Glossodoris och familjen Chromodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
aegialia